Антохарисы или зорьки () — род чешуекрылых из семейства белянок и подсемейства Pierinae.

Описание 
Бабочки мелких (в основном в Палеарктике) и средних размеров, как правило, светло окрашенные. Представители рода с явно выраженным половым диморфизмом — у самцов передние крылья с оранжевым пятном у вершины, которое изнутри не ограничено чёрным. Жилки R1, R2 не ветвятся; жилки R3, R4, R5 и М1 имеют общий ствол. К костальному краю переднего крыла выходят первых три жилки (R1, R2, R3); R4 выходит к вершине, а R5 и М1 — к внешнему краю. Усики с головчатой булавой.

Систематика и ареалы видов
Голарктический род. В состав рода входят:
 Зорька (Anthocharis cardamines) (Linnaeus, 1758) — Европа, Умеренная зона Азии, Китай и Япония
 Anthocharis belia (Linnaeus, 1767) — Тунис, Алжир, Марокко
 Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869 — Южная Европа
 Anthocharis bieti (Oberthür, 1884) — Тибет и Китай
 Anthocharis scolymus Butler, 1866 — восток Китай, Корея, Уссури и Япония
 Anthocharis damone Boisduval, 1836 — Южная Европа
 Anthocharis gruneri Herrich-Schäffer, 1851 — Греция, Закав азье, Малая Азия, Сирия, Иран и Ирак
 Anthocharis cethura C. & R. Felder, 1865 — штаты США: Калифорния, Невада, Аризона
 Anthocharis sara Lucas, 1852 — вся западная часть Соединённых Штатов
 Anthocharis stella Edwards, 1879
 Anthocharis taipaichana Verity, 1911
 Anthocharis thibetana Oberthür, 1886
 Anthocharis bambusarum Oberthür — Китай
 Anthocharis midea (Hübner, [1809]) — восточная часть США
 Anthocharis lanceolata Lucas, 1852 — Калифорния
 Anthocharis limonea (Butler, 1871) — Мексика

Примечания 

Белянки
Роды чешуекрылых